Прізвище Са́енс Пе́нья () носили такі люди:

 Луїс Саенс Пенья (1822—1907) — президент Аргентини у 1892—1895 роках.
 Роке Саенс Пенья (1851—1914) — син Луїса Саенса Пеньї, президент Аргентини у 1910—1914 роках.

Са́енс-Пе́нья () назва кількох географічних пунктів в Аргентині, названих на честь Луїса та Роке Саенс Пенья:

 Саенс-Пенья (Буенос-Айрес) — місто у провінції Буенос-Айрес
 Саенс Пенья (станція метро) — станція метрополітену Буенос-Айреса
 Саенс Пенья (станція залізниці) — станція залізниці імені генерала Сан-Мартіна
 Саенс-Пенья (Чако) — місто у провінції Чако, офіційна назва Пресіденсья-Роке-Саенс-Пенья